Hot Springs signifie sources chaudes.

 :
 Le Parc national de Hot Springs est un parc national situé dans l'Arkansas ;
 Hot Springs est une ville de l'Arkansas ;
 La Hot Springs Mountain Tower est une tour d'observation située dans cette ville
 Hot Springs est une ville de Caroline du Nord ;
 Hot Springs est une ville du Dakota du Sud ;
 Hot Springs est une ville du Montana ;
 Hot Springs est une ancienne station thermale du Texas ;
 Hot Springs est l'ancien nom de la ville Truth or Consequences dans l'État du Nouveau-Mexique.

 :
 The Hot Springs est un groupe de garage rock de Montréal.